Die St. Petersburg Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. Oktober 2005 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurde in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Michail Juschny, der dieses Jahr als Vierter der Setzliste im Viertelfinale ausschied. Im Finale schlug der Schwede Thomas Johansson (Nr. 2 der Setzliste) den Deutschen Nicolas Kiefer in zwei Sätzen. Für Johansson was das der neunte und letzte Titel seiner Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren Arnaud Clément und Michaël Llodra, die in diesem Jahr nicht erneut am Turnier teilnahmen. Stattdessen gewannen die ungesetzten Julian Knowle und Jürgen Melzer gegen die favorisierten Jonas Björkman und Maks Mirny (Setzlistenerste) in drei Sätzen. Zusammen war es ihr erster gemeinsamer Titel. Während Knowle schon den sechsten Titel der Karriere und nach 2003 auch den zweiten Titel in St. Petersburg gewann, bedeutete der Sieg für Melzer den Premieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Sankt Petersburg